Stor-Fäbodtjärnen kan syfta på:
Stor-Fäbodtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Stor-Fäbodtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Fäbodtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn